Hossa ist der Familienname folgender Personen:

 František Hossa (* 1954), slowakischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Marcel Hossa (* 1981), slowakischer Eishockeyspieler
 Marián Hossa (* 1979), slowakischer Eishockeyspieler

 
Hossa steht für:
 Hossa (Finnland), eine Siedlung in Finnland
 einen bekannter Ausruf aus dem Schlager Fiesta Mexicana von Rex Gildo